A rali-világbajnokság (ismert még: WRC, World Rally Championship) egy raliverseny-sorozat az FIA szervezésében. A bajnokságot 1973 óta rendezik. 1973 és 1976 között csak a gyártókat értékelték, az 1977-es és az 1978-as évben a versenyzők sorozatát pedig FIA versenyzők kupájának hívták. 1979-ben nyerte el ma is használatos lebonyolítási formáját.

Bajnokok

Rekordok

Lásd még 
 A rali-világbajnokság futamgyőztes navigátorainak listája
 Pirelli Star Driver

Külső hivatkozások 

 A rali-világbajnokság hivatalos honlapja
WRC hírek magyarul

Rali